Leslie Jones – montatrice cinematografica statunitense 
Leslie Jones – comica e attrice statunitense
Leslie Jones (1911-1981) – calciatore scozzese
Leslie Jones (1886-1967) – fotografo statunitense